Burg Vildštejn bezeichnet

die Burg Vildštejn (Seč) bei Seč in Tschechien
die Burg Vildštejn (Skalná) bei Skalná in Tschechien
die Burg Vildštejn bei Budišov nad Budišovkou in Tschechien
die Burg Vlčtejn (auch Vildštejn, deutsch Wildstein) bei Vlčtejn in Tschechien
den Burgstall Vildštejn bei Čejkovice u Hluboké nad Vltavou in Tschechien